Il doppio femminile dello Swedish Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta hanno battuto in finale Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez 6–2, 0–6, 10–5

Teste di serie

  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (finale)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (campionesse)

  Jill Craybas /  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Sorana Cîrstea /  Caroline Wozniacki (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
Tabellone

Swedish Open 2009